Аббас I ‎
 Аббас I Великий — шах Персії
 Аббас I Хільмі — віце-король Єгипту
Аббас ІІ 
 Аббас II Сефеві (1632—1667) — шах Ірану з травня 1642 р. з династії Сефевидів.
 Аббас II Хільмі-паша (, *Александрія, 14 липня 1874, Александрія — 19 грудня 1944, Женева, Швейцарія) — останній хедив Єгипту‎ 
 Аббас Аббас — бахрейнський легкоатлет
 Абдулла Аббас — азербайджанський літературознавець
 Аббас Ферхат — політичний діяч Алжиру
 Аббас Хваджа Ахмед — індійський культурний і громадський діяч
 Аббас Сіххат — азербайджанський письменник, публіцист, перекладач.

 Бендер-Аббас — місто в Ірані